Hida (Gifu), een plaats in de Japanse prefectuur Gifu
Hida (provincie), een voormalige provincie van Japan
Hida (Sălaj), een plaats in het Roemeense district Sălaj